Allertalbahn steht für:

 Bahnstrecke Gifhorn Stadt–Celle
 Bahnstrecke Celle–Wahnebergen